Diese Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland von 2018 basiert auf den offiziellen Top 75 Albums Sales Chart und der offiziellen Top 20 Airplay Chart der IFPI Griechenland. Von Woche 31 bis 34 gab es keine offiziellen Albumcharts.

Singles

Alben

Weblinks 
 Top-75 Albums Sales Chart (englisch)
 Official IFPI Airplay Chart